Слуцкая Холодная синагога или Каменная синагога на Школище — бывшее еврейское культовое сооружение в городе Слуцк Минская область.

История 

Первые упоминания о евреях в Слуцке относятся ко второй половине XVI века. В начале XVIII века была официально образовано cлуцкая еврейская община.

Каменная синагога называлась холодной, она была построена в конце XVIII века на средства богатой купеческой семьи Изерлисов: Абрама и его сына Евны.

После революции синагогу закрыли и до войны использовали как городскую хлебопекарню.

В феврале 1943 года территория здания Школища, на территории которого немецкие оккупанты создали гетто, которое было уничтожено во время карательной операции вместе с синагогой.

Архитектура 

В плане имела вид прямоугольника, здание было накрыто двускатной крышей. Широкие торцовые стены главного и тыльной фасадов завершали фигурные трехлопастный фронтоны. В середине фронтона главного фасада имелось круглое окно (люкарна), на фронтоне заднего фасада — три меньших круглых окна и широкая арочная ниша над ними. По верху стен проходил профилированный карниз. Здание, кроме главного фасада, по периметру окружала невысокая крытая пристройка с прямоугольными оконными и входными проемами. Там располагались магазины и учебные классы. Стены основного объема над пристройкой пронизывали вытянутые вверх арочные оконные проемы. Главный фасад с входом посередине выделялся двумя мощными стойками, которые поддерживали ритм изогнутых линий фронтона. С их помощью осуществлялся плавный переход от стен главного объема к пристроек, усиливался декоративный эффект фасада. В общих чертах слуцкая холодная синагога соответствовала традиционной архитектурной схеме, которой следовали при строительстве синагог ВКЛ и Украины с XVII века. По архитектуре она относилась к памятникам позднего барокко  .

Литература 

 Памяць. Слуцкі раён, Слуцк. Кн.1, Мн. 2000, с. 53.
 B.J.K. Wspomnienia o Siucku. Gniezno. 1905. с. 47.
 Янкавічэне А. Вялікая сінагога ў Вільні. Помнікі мастацкай культуры Беларусі эпохі Адраджэння. Мн. 1994, с. 185.

Сноски 

Исчезли в 1943 году
1943 год в Белоруссии